Darty bezeichnet:

 Darty (Unternehmen), französisches Einzelhandelsunternehmen

Darty ist der Familienname folgender Personen:

 Natan Darty (1920–2010), französischer Unternehmer und Mitbegründer des Haushaltsgeräteherstellers Darty
 Paulette Darty (1871–1939), französische Opernsängerin (Sopran)